Das Herreneinzel der US Open 2007 war ein Tenniswettbewerb in New York City.

Das Finale bestritten Roger Federer und Novak Đoković. Federer gewann in drei Sätzen und konnte somit seinen Titel verteidigen. Dies war sein vierter Triumph bei den US Open (nach 2004, 2005 und 2006) und sein zwölfter Grand-Slam-Titel insgesamt.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw auf ATPWorldTour.com (englisch)
 Draw auf ITFtennis.com (englisch)

Herreneinzel
2007